Stockton ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Stockton (Cheshire)
 Stockton (Herefordshire)
 Stockton (Norfolk)
 Stockton (Powys)
 Stockton (Shropshire)
 Stockton (Warwickshire)
 Stockton (Wiltshire)
 Stockton-on-Tees
 Stockton-on-Teme
 Stockton-on-the-Forest

in den Vereinigten Staaten:
 Stockton (Alabama), census-designated place im Baldwin County, Alabama
 Stockton (Arizona), Ort im Mohave County, Arizona
 Stockton (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Lanier County, Georgia
 Stockton (Illinois), Dorf (village) im Jo Daviess County, Illinois
 Stockton (Iowa), Stadt (City) im Muscatine County, Iowa
 Stockton (Indiana), gemeindefreies Gebiet im OWen County, Indiana
 Stockton (Kalifornien), Stadt (City) im San Joaquin County, Kalifornien
 Stockton (Kansas), Stadt (City) im Rooks County, Kansas
 Stockton Springs (Maine)
 Stockton (Maryland), census-designated place im Worcester County, Maryland
 Stockton (Minnesota), Stadt (City) im Winona County, Minnesota
 Stockton (Missouri), Stadt (City) im Cedar County, Missouri
 Stockton (New Jersey), Borough im Hunterdon County, New Jersey
 Stockton (New York), Stadt (Town) im Chautauqua County, New York
 Fort Stockton (Texas), Stadt (City) im Pecos County, Texas
 Stockton (Utah), Stadt (Town) im Tooele County, Utah
 Stockton (Wisconsin), Town(ship) im Portage County, Wisconsin

in Australien:
 Stockton (New South Wales)

Stockton ist der Familienname folgender Personen:
 Abbye Stockton (Pudgy Stockton; 1917–2006), US-amerikanische Gewichtheberin
 Charles Stockton (1845–1924), US-amerikanischer Admiral und Jurist
 Dave Stockton (* 1941), US-amerikanischer Golfer
 David Stockton (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dick Stockton (Journalist) (* 1942), US-amerikanischer Sportberichterstatter 
 Dick Stockton (* 1951), US-amerikanischer Tennisspieler
 Frank R. Stockton (1834–1902), US-amerikanischer Schriftsteller und Humorist
 John Stockton (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 John P. Stockton (1826–1900), US-amerikanischer Politiker
 Michael Stockton (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Philip Stockton, Tontechniker

 Robert Field Stockton (1795–1866), US-amerikanischer Marineoffizier und Politiker
 Thomas Stockton (1781–1846), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bistum Stockton, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Stockton, Kalifornien
 Stockton Peak, Berggipfel auf der Antarktischen Halbinsel